Tkach est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1975), sprinteuse israëlienne
 (née en 1970), tireuse sportive russe

 (née en 1993), athlète d'heptathlon russe
 (1891-?), homme politique américain
 (1952-2018), tueur en série soviétique-ukrainien
 (née en 1969), coureuse longue-distance moldave
Yuliya Tkach (née en 1989), lutteuse ukrainnienne
 (1928-2006), compositrice et éducatrice moldave

Voir aussi

Homonymie de patronyme